

Косью — річка у Республіці Комі, права притока Ілича
 Косью — річка у Республіці Комі, права притока Ілича
 Косью — річка у Республіці Комі, ліва притока Уси

Див. також 
 Кос'ю
 Малий Косью